Besen bezeichnet:

 ein Reinigungsgerät, siehe Besen
 ein Anschlagmittel aus gebündelten Stahldrähten beim Schlagzeug und anderen Perkussionsinstrumenten, siehe Besen (Perkussion)
 eine Besenwirtschaft

Besen ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Besen (um 1650–1715), deutscher Architekt und Zimmermeister
 Ümit Besen (* 1956), türkischer Schauspieler
 Wayne Besen (* 1970), US-amerikanischer Rechtsanwalt

Siehe auch:
 Beesen
 Bessen